Torrita kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Torrita Tiberina, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Torrita di Siena, kommun, Toscana, Provincia di Siena, 

Robotskapade Italienförgreningar